Massanes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Massanes, Gard, departementet Gard i regionen Occitanien,

Spanien 

 Massanes (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar